Рујевац може бити:

 Рујевац (Љубовија), насеље у општини Љубовија, Србија
 Рујевац (Двор), насеље у општини Двор, Хрватска

Види још 

 Рујевица, вишезначна одредница